Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2014./15.

1. A ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori: 
 sportcom.hr

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Osječko-baranjska

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, ljestvica 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, rezultati

Sjever 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, ljestvica 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, rezultati

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Istarska

Centar 

 Izvori: 
 ŽNS Istarska

Jug 

 Izvori: 
 ŽNS Istarska

Sjever 

 Izvori: 
 ŽNS Istarska

2. ŽNL Karlovačka

Jug 

 Izvori: 
 ŽNS Karlovačka 
 ŽNS Karlovačka, Službene vijesti

Sjever 

 Izvori: 
 ŽNS Karlovačka 
 ŽNS Karlovačka, Službene vijesti

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

2. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 ŽNS Krapinsko-zagorska, 2. ŽNL 
 ŽNS Krapinsko-zagorska

2. ŽNL Međimurska

Istok 

 Izvori: 
 emedjimurje 
 ŽNS Međimurska

Zapad 

 Izvori: 
 emedjimurje 
 ŽNS Međimurska

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 NS Novska 
 NS Kutina

2. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

Varaždinska županija

2. ŽNL Varaždinska

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždinska

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždinska

1. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 ŽNS Splitsko-dalmatinska, Balun 15/2015 
 igraci.com

Poveznice 
 MAXtv Prva Liga 2014./15.
 2. HNL 2014./15.
 3. HNL 2014./15.
 4. rang HNL-a 2014./15.
 5. rang HNL-a 2014./15.
 7. rang HNL-a 2014./15.
 8. rang HNL-a 2014./15.
 Hrvatski nogometni kup 2014./15.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2014./15., 6. rang
 

2014-15
 6